5 Tracks Deep е EP албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. „Revenge In Japanese“ и „Thrown Away“ са презаписани за албума Infest.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 1998 година
EP-та